Hermanos Gálvez puede hacer referencia a:

 Oscar Alfredo Gálvez, piloto argentino de automovilismo, hermano de Juan.
 Juan Gálvez, piloto argentino de automovilismo, hermano de Oscar Alfredo.
 Autódromo Oscar y Juan Gálvez, autódromo de la ciudad de Buenos Aires.